Parris ist der Familienname folgender Personen:
 Albion K. Parris (1788–1857), US-amerikanischer Politiker
 Betty Parris (1682–1760), Tochter von Samuel Parris, Hauptfigur der Hexenprozesse von Salem
 Carmen Yvonne Parris (1927–2008), jamaikanische Diplomatin
 Debbie-Ann Parris (* 1973), jamaikanische Hürdenläuferin
 Eddie Parris (1911–1971), walisischer Fußballspieler
 Edmund Thomas Parris (1793–1873), englischer Maler und Illustrator
 John Parris (* 1974), barbadischer Fußballspieler
 Leonel Parris (* 1982), panamaischer Fußballspieler
 Matthew Parris (* 1949), englischer Politiker
 Michael Anthony Parris (* 1957), guyanischer Boxer siehe Michael Anthony (Boxer)
 Nikita Parris (* 1994), englische Fußballspielerin
 Rebecca Parris (1951–2018), US-amerikanische Jazzsängerin

 Samuel Parris (1653–1720), puritanischer Dorfpfarrer, Hauptfigur der Hexenprozesse von Salem
 Stanford Parris (1929–2010), US-amerikanischer Politiker
 Teyonah Parris, US-amerikanische Schauspielerin
 Tristan Parris (* 1988), barbadischer Fußballspieler
 Virgil D. Parris (1807–1874), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Paris (Begriffsklärung)